Кануков — фамилия; имеет женскую форму Канукова.
 Кануков, Айтек (? — 1844) — черкесский князь, участник Кавказской войны.
 Кануков, Александр Владимирович (род. 1960) — российский живописец, скульптор.
 Кануков, Бола Дударыкоевич — легендарный силач-великан, цирковой борец-профессионал начала XX века.
 Кануков, Джамбулат Батгиреевич (1875—1919) — российский лётчик.
 Кануков, Инал Дударович (1850/1851— 1899) — осетинский писатель, просветитель, этнограф.
 Кануков, Харти Бадиевич (1883—1933) — революционный и общественный деятель времён Гражданской войны в России, поэт, переводчик, публицист.

Канукова 
 Канукова, Лариса Харитоновна (род. 1951) — советский и российский композитор, педагог, заместитель председателя правления Союза композиторов Республики Северная Осетия-Алания.

См. также 
 Кануково